Bourillon bezeichnet
 Bourillon, Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Cosson

Bourillon ist der Nachname folgender Personen:
 Grégory Bourillon (* 1984), französischer Fußballspieler
 Nathalie Bourillon (* 1965), französische Skibergsteigerin
 Paul Bourillon (1877–1942), französischer Radrennfahrer